Fernlinienbus bezeichnet:
 ein spezielles Fahrzeug (Omnibus) für den Einsatz auf Fernbuslinien, siehe Reisebus
 umgangssprachlich häufig auch die öffentliche Buslinie für überregionale oder internationale Reisen, siehe Fernbuslinie